Musejon – Muzejon; nazwa własna Muzeum Aleksandryjskiego
 Musejon – (gr.  mouseíon, łac. museum) grecka forma oznaczająca muzeum
 Musejon – w starożytnej Grecji początkowo każde miejsce, w którym czczono muzy, z czasem każda z instytucji naukowo-dydaktycznych